Rockingham kan syfta på:

Personer
Charles Watson-Wentworth, 2:e markis av Rockingham (1730–1782), en engelsk premiärminister

Geografi

Australien 

 Rockingham, Western Australia, förstad till Perth, 
 City of Rockingham, local government area, Western Australia,

Storbritannien 

 Rockingham, Northamptonshire, ort, England, Northamptonshire,

USA 

 Rockingham, Georgia, ort, Bacon County, 
 Rockingham, North Carolina, ort, Richmond County, 
 Rockingham, Vermont, ort, Windham County,